Ортаколо — село в Ботлихском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения Сельсовет «Мунинский».

География 
Расположено в 14 км к востоку от села Ботлих, на левом берегу реки Андийское Койсу.

Население

История 
Предположительно, город с таким же названием существовал в IX—X веках высоко в горах, так как с аварского языка Ортаколо обозначает «город, стоящий у реки». Руины города, знать которого была христианской, а простые люди соблюдали языческие обряды, были обнаружены археологами в 2014 году.

Примечания

Ссылки 
 В горах Дагестана обнаружен древний христианский город, торговавший с Китаем и Персией

Населённые пункты Ботлихского района